Тиоцианат железа
 Тиоцианат железа(II) — соединение состава Fe(SCN)2.
 Тиоцианат железа(III) — соединение состава Fe(SCN)3.

Соли железа
Соединения железа по алфавиту